СССР принимал участие в Универсиадах с 1959 по 1991 годы.

Домашние Универсиады

Медальный зачёт

Медали на летних Универсиадах

Медали на зимних Универсиадах

См. также 
 СССР на Олимпийских играх
 СССР на Паралимпийских играх

Ссылки 
 История FISU на FISU